Fagerstedt ist der Familienname der folgenden Personen:

 Claes-Göran Fagerstedt (1928–2015), schwedischer Jazzmusiker
 Juha Fagerstedt (* 1983), finnischer Eishockeyspieler